

Geografia

Austria 
 Wendling – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Grieskirchen

Wielka Brytania 
 Wendling – wieś

Osoby 
 Anton Wendling – niemiecki malarz
 Dieter Wendling – niemiecki piłkarz
 Frank Wendling – amerykański lekkoatleta
 Jean Wendling – francuski piłkarz
 Paul Wendling – niemiecki malarz